Usbek bezeichnet

 Usbek Khan, einen Herrscher und  Nachkomme Batu Khans
 Usbek, eine fiktive persische Person im Briefroman Persische Briefe von Montesquieu
 Usbek (Einheit), ein altes Volumenmaß in Ägypten

Siehe auch:
 Usbeck